Бра́тское () — село,
Василевский сельский совет,
Роменский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5924182602. Население по переписи 2001 года составляло 45 человек.

Географическое положение 
Село Братское находится на берегу ручья, который через 5 км впадает в реку Артополот.
На расстоянии в 1 км расположены сёла Чистое и Василевка.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Примечания